Цой — одне з п'яти найрозповсюдженіших корейських прізвищ. В дослівному перекладі, «цой» — це «висота». Ієрогліф «цой» на древній мові ханмуні зображує дім біля гори з трьома вершинами і людину. Походить від північнокорейської діалектної вимови корейської прізвища Чхве. В англомовних країнах, найбільш часто англізоване як Choi, а іноді і Чхве. Етнічні корейці в колишньому СРСР воліють форму Цой (Tsoy).

 Цой Віктор Робертович (1962 — 1990) — радянський рок-виконавець 1980-х, лідер групи «Кино».
 Цой Віталій Ігорович (1979—2022) — сержант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Цой Володимир Валерійович (1966) — український підприємець і громадський діяч, президент ТОВ «MTI».
 Цой Мін Хо (футболіст) (кор. 최명호, 崔敏鎬; народився 3 липня 1988; Пхеньян, КНДР) — північнокорейський футболіст, півзахисник клубу «Пхеньян» та національної збірної.
 Цой Ен Ген (кор. 최용건, Цой Ен Ген) — корейський державний і політичний діяч, голова Президії Верховної Народної Ради КНДР (1957—1972).
 Цой Сергій Геннадійович (1984) — український футболіст, півзахисник.

Див. також 
 2740 Цой

Примітки 

Корейські прізвища